Миньковцы () — село, входит в Береговский сельский совет Дубенского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 164 человека. Почтовый индекс — 35683. Телефонный код — 3656. Код КОАТУУ — 5621680407.

Местный совет 
35683, Ровненская обл., Дубенский р-н, с. Берег, ул. Советская, 85а.

Ссылки 
 Миньковцы на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Дубенского района (Ровненская область)